Mengistu ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:

 Mengistu Haile Mariam (* 1937), Staatsoberhaupt und Diktator Äthiopiens von 1977 bis 1991
 Barnabas Hiruy Mengistu († 2011), äthiopischer Bischof
 Meseret Mengistu (* 1990), äthiopische Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Asnakech Mengitsu
 Dinaw Mengestu